«Краса́вчик 2» (, оригин. перевод: двуухий цыплёнок) — кинокомедия Тиля Швайгера 2009 года, продолжение фильма «Красавчик».

Сюжет 
Прошло 2 года после событий первой части. Главные герои — Лудо (Тиль Швайгер) и Анна (Нора Чирнер) — живут вместе. Наступили будни. Страсть к Лудо поутихла, Анна начала ревновать, с полным правом, тем более, что он начал давать повод. А Лудо начал злиться на то, что Анна пытается его контролировать. Как назло, точно в это время появляется бывшая девушка Лудо. Внезапно свобода начинает нравиться Лудо всё меньше и меньше.

В ролях

Саундтрек 
 Plushgun — Dancing I A Minefield
 The Tunics — Shine On
 Longview — One More Try
 Now
 Jason Lytle — Yours Truly, The Commuter
 Better Than Ezra — Absolutely Still
 OneRepublic — Secrets
 Keri Hilson — I Like (Jost & Grubert Radio Mix)
 Pixie Lott — Cry Me Out
 Amy Mcdonald — This Is The Life
 Roman Fischer — Let It Go
 Paul van Dyk Featuring Johnny Mcdaid — Home
 Shift It
 Silence
 Not Now
 Michelle Leonard — Where Did We Go Wrong
 Bangaloona
 Schiller — Ruhe
 Vandertone Vs. Daniel Nitt — Sleepless
 Stanfour — Tired Again
 Child Without Name
 Livingston — Broken
 Jason Lytle — Birds Encouraged Him
 What Goes Up…
 Martin Todsharow — Don’T Go

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Кинокомедии Германии
Кинокомедии 2009 года
Фильмы Тиля Швайгера
Фильмы о Берлине